Bydgoszcz Centrum Cup 2016 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Men’s Circuit w sezonie 2016 z cyklu Bydgoszcz Centrum Cup rozgrywany w dniach 15–21 sierpnia 2016 roku w Bydgoszczy na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bydgoszcz Centrum Cup
2016 w tenisie ziemnym
2016 w polskim sporcie